Fustigerodes  — род коротконадкрылых жуков из подсемейства Pselaphinae.

Распространение 
Остров Мадагаскар (Афротропика).

Описание  
Мелкие коротконадкрылые жуки красновато-коричневого цвета. Длина тела около 2 мм. Голова длиннее своей ширины. Усики 4 члениковые. Гнездовые социальные паразиты муравьёв.
Род был впервые описан в 1884 году немецким энтомологом Эдмундом Райттером (Edmund Reitter; 1845—1920).

Систематика 
Род включает 3 вида и включён в подсемейство Pselaphinae (триба Clavigerini, подтриба Clavigerodina). Иногда Fustigerodes рассматривают в качестве подрода в составе рода Novoclaviger Wasmann, 1897.

 
 =Fustiger madagascariensis
 
 =Commatocerinus ranavalonae
 Fustigerodes sp.

Исключённые виды
  — Африка
 = 
 
 = 
 
 = 
 
 =

Примечания

Литература 

 
 Newton A. F., Chandler D. S. 1989. World catalog of the genera of Pselaphidae (Coleoptera). Fieldiana:Zool (New Ser).53:iv + 1-93.

Ссылки 
 
 
 

Ощупники
Эндемики Мадагаскара
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых